

Wydarzenia 

 powstanie królestwa Partii
 wybuchła wojna Pergamonu z Antiochem Hieraksem i Galatami
 Rzym odebrał Sardynię i Korsykę Kartaginie

Urodzili się 
 Masynissa - król Numidii (zm. 148 p.n.e.)

Zmarli 
 Xunzi, chiński filozof, kontynuator myśli Konfucjusza.
 Mathos, Spendios, Zarzas; dowódcy buntu najemników w Kartaginie.